Grand Prix Velké Británie 1989 (oficiálně XLII Shell British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 16. července 1989. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Velké Británie